Abraham Dirk Loman (theoloog) (1823-1897), een Nederlands predikant en hoogleraar
 Abraham Dirk Loman (componist) (1868-1954), een Nederlands componist